Öhmann ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Öhmann (1894–1984), finnischer Germanist, Romanist und Linguist
 Heinz Öhmann (* 1956), deutscher Kommunalpolitiker (CDU)